LMS pode se referir a:
 Le Mans Series;
 Sistema de Gestão da Aprendizagem ();
 London Mathematical Society;
 London, Midland and Scottish Railway.

Desambiguação